Појам Елеонора Арагонска може да се односи на:
 Елеонора Арагонска, краљица Кастиље,
 Елеонора Арагонска, краљица Португалије,